Давньогрецька медицина являла собою сукупність теорій і практик, які постійно розширювались через нові ідеології, випробування та експерименти. Перша відома медична школа Стародавньої Греції була відкрита в Кніді в 700 році до н. е. У ній працював Алкмеон, автор першої праці з анатомії, і саме в цій школі була вперше застосована практика спостереження за пацієнтами. Пізніше свою школу на острові Кос заснував Гіппократ, відомий як «Батько сучасної медицини». Незважаючи на загальновідому повагу еллінів до єгипетської медицини, в ті часи не було успішних спроб перенести досвід єгиптян на грецьку землю через брак письмових джерел і труднощі в розумінні давніх медичних термінів. Втім відомо, що для своїх медичних довідників греки запозичили безліч рецептів єгипетських ліків. Вплив Єгипту став більш очевидним після створення грецької медичної школи в Александрії. 

Багато компонентів розглядалися в давньогрецькій медицині, переплітаючи духовне з фізичним. Зокрема, стародавні греки вважали, що на здоров'я впливають гуморизм, географічне розташування, соціальний клас, дієта, травми, вірування та мислення. На початку древні греки вважали, що хвороби - це «божественні покарання», а зцілення – «дар від богів».  Поки тривали випробування, в яких теорії перевірялися з погляду симптомів та результатів лікування, чисті духовні вірування щодо «покарань» та «дарів» були замінені фундаментом, заснованим на фізичному, тобто причині та наслідку. 

Гуморизм відноситься до крові, мокротиння, жовтої жовчі та чорної жовчі. Отже, погане самопочуття було наслідком неправильного співвідношення чотирьох гуморів. Також було теоретизовано, що стать відіграє певну роль у медицині, оскільки деякі захворювання та способи лікування відрізняються для жінок та чоловіків. Більше того, географічне положення та соціальний клас впливали на умови життя людей і можуть піддавати їх різним екологічним питанням, таким як комарі, щури та наявність чистої питної води. Вважалося, що дієта також є проблемою, і на неї може вплинути відсутність доступу до належного харчування. Травми, такі як ті, які зазнали гладіатори, від укусів собак або інших травм, відігравали певну роль у теоріях, що стосуються розуміння анатомії та інфекцій. Крім того, в теоріях діагностики та лікування було зосереджено значну увагу на переконаннях та настроях пацієнта. Було визнано, що розум відігравав певну роль у зціленні, або що він також може бути єдиною основою хвороби.

Філософія давньогрецької медицини 
Давньогрецькі медики розглядали хворобу як надприродне походження, спричинене невдоволенням богів або демонічним володінням . Вина недуги була покладена на пацієнта, а роль лікаря полягала в примиренні з богами або вправлянні демона молитвами, заклинаннями та жертвами.

Медичні теорії

Міазматична теорія 
Міазматична теорія, яка була сформульована Гіппократом і панувала в європейській медицині до другої половини XIX століття, бачила природу інфекційних захворювань в міазми - летких отруйних речовинах, які переносяться повітрям і водою. Міазми представляли собою отруйні випаровування з боліт або з-під землі, які виділяються під час землетрусів або вивержень вулканів. Відповідно до цієї теорії, міазми могли потрапити в тіло людини або через природні отвори - ніс, рот, очі і вуха, або через пори шкіри, особливо після купання в гарячій воді. Ознакою наявності міазмів в повітрі був неприємний запах, який намагалися «перебити» розпорошуючи ароматичні речовини або кадити пахощі.

Ця теорія була відкинута медичним співтовариством лише в другій половині XIX століття, після відкриття перших мікробів-збудників інфекційних хвороб.

Гуморальна теорія 
Гуморальна теорія полягає в уявленні про те, що в тілі людини течуть чотири основні рідини (гумори): кров, флегма (слиз), жовта жовч і чорна жовч. У нормі ці рідини знаходяться в балансі, проте надлишок однієї або декількох з них викликає практично всі внутрішні хвороби. Лікування полягає у видаленні надлишкової рідини - зазвичай це здійснювалося кровопусканням, блювотними і проносними засобами. Кожній рідини відповідала природна стихія і два «стани речовини» (сухе / вологе; тепле / холодне), а переважаюче значення тієї чи іншої рідини визначало темперамент, тобто характер людини.

Сформульована Гіппократом гуморальна теорія розвивалася і доповнювалася в Середньовіччі і Новому часі, міцно увійшовши в європейську медицину на більш ніж дві тисячі років. Лише в кінці XIX - початку ХХ століття кровопускання перестало розглядатися як універсальний лікувальний засіб, що повертає «баланс рідин».

Медичні центри

Асклепіони 

Асклепій був визнаний першим лікарем, а міф представляв його як сина Аполлона.

Асклепіони - святилища бога Асклепія, де лікували хворих і накопичували медичні знання, представляли собою центри храмової медицини, які функціонували як центри медичних порад, прогнозу та зцілення. У храми не брали поранених і смертельно хворих, а лікування призначалося на основі снів, які хворий бачив у першу ніч під склепінням храму. Саме жерці-Асклепіадів першими почали вести історії хвороби, деякі з яких збереглися до нашого часу. Самі жерці заявляли, що зцілення відбувається при впливі божественної сили і приховували свої методи від простих людей.

Наприклад, один із записів говорить :

 Людина з виразкою в животі. Уві сні він побачив обличчя. Йому здалося, що бог наказав його слугам, що слідував за ним, зв'язати його і міцно тримати, щоб він міг розрізати йому живіт. Він хотів бігти, але його схопили і міцно прив'язали до дверного кільцю. Потім Асклепій розрізав йому живіт, вирізав виразку і знову зашив розріз. Після цього хворого розв'язали. Він встав абсолютно здоровим. Підлога в святилище, проте, виявилась залитою кров'ю.

Храм Асклепія в Пергамі мав джерело, яке стікало в підземну кімнату в Храмі. Люди приходили пити води та купатися в них, оскільки, як вважали, вони мають лікувальні властивості. Грязьові ванни та гарячі чаї, такі як ромашка, використовувались для заспокоєння їх або чаю з м’яти, щоб заспокоїти їх головний біль, що до цих пір є домашнім засобом, яким користуються сьогодні багато хто. Хворим рекомендували спати в установах. Їх мрії були розтлумачені лікарями, а потім їх симптоми були переглянуті. Собак іноді заводили для того, щоб облизувати відкриті рани для  їх загоєння. У асклепіоні Епідавра три великі мармурові дошки, що датуються 350 р. До н.е., зберігають імена, історії справ, скарги та ліки близько 70 пацієнтів.Сучасні дослідники припускають, що за храмовими чудесами ховалася практика хірургічних та інших терапевтичних втручань, здійснених під дією наркотичного наркозу, для якого застосовували сильнодіючі речовини, такі як опій.

Посох Асклепія є універсальним символом медицини наших днів. Однак його часто плутають з Кадуцеєм - палицею, якою керував бог Гермес. Посох уособлює одну змію без крил, тоді як Кадуцей представлений двома зміями та парою крил, що зображують стрімкість Гермеса.

Медичні школи 
Перші медичні школи були сімейними, однак з VI століття до н. е. в них починають приймати учнів з боку і спочатку лікарські династії розростаються в повноцінні лікарські спільноти. Свої школи були в великих містах і на островах, найбільш відомими були: Кротонська, Сицилійська, Коська і Александрійська школи.

Давньогрецькі медичні школи були пов'язані з натурфілософією і по суті були скоріше санаторіями. Там здійснювалось лікування дієтами, фізичними вправами і пропагандою поміркованості і стриманості в усьому. Наприклад, Кротонська школа вважається пов'язаної з піфагорійцями, переймала їх аскетичний спосіб життя і застосовувала лікування музикою, вважаючи, що музика сама по собі гармонійна, а хвороба - це порушення гармонії. Свою школу на острові Кос заснував найвідоміший давньогрецький лікар Гіппократ.

Гіппократ 

Збірка праць Гіппократа є основою медичних текстів його школи. Раніше вважалося, що всі розділи в цій збірці були написані особисто Гіппократом, але сьогодні багато вчених вважають, що вони були написані різними авторами протягом декількох десятиліть. Через неможливість ідентифікувати авторство, важко сказати, які доктрини були запропоновані особисто Гіппократом.

Факт існування Клятви Гіппократа має на увазі, що «гіппократова» медицина практикувалася групою професійних терапевтів, пов'язаних один з одним суворим етичним кодексом. Усі бажаючі стати учнями зазвичай робили вступний внесок, після чого ставали частиною своєрідної сім'ї. Навчання включало в себе усні настанови і практику в ролі помічника вчителя, оскільки Клятва має на увазі, що учень повинен безпосередньо контактувати з пацієнтом.

Клятва також обмежує дії терапевта («Я не дам нікому, що просить у мене, смертельного засобу») і вказує на існування іншого класу лікарів, можливо, схожого з хірургами ( «Я в жодному разі не буду робити розтину тому, хто страждає кам'яною хворобою, надавши це людям, які займаються цією справою»).

Внески в давньогрецьку медицину Гіппократа, Сократа та інших мали тривалий вплив на ісламську медицину та середньовічну європейську медицину, поки багато їхніх висновків остаточно не застаріли в XIV столітті.

Діоскорид 

Грецький лікар, фармакологія, ботанік та римський хірург Педаніус Діоскорид між 50 та 70 роками нашої ери написав 5-томну збіку книг під назвою «De Materia Medica», в якій детально описано понад 600 рослин та їхні лікувальні властивості, разом з деякими твариими і мінеральними речовинами, а також близько 1000 ліків, виготовлених з них. «De Materia Medica» була перекладена на багато мов й широко використовувалась в медицині всього світу наступні 1700 років, що зробило її однією з найдовше вживаніших книжок з природознавства та фармакології.

Гален 
Аелій Гален був видатним грецьким лікарем, хірургом і філософом Римської імперії.  Імовірно, найдосконаліший з усіх медичних дослідників античності, Гален вплинув на розвиток різних наукових дисциплін, включаючи анатомію,   фізіологію, патологію,  фармакологію,  та неврологію, а також філософію та логіку.

Герофіл і Ерасистрат 

Після Теофраста в Ліцеї більше не з'явилося ніяких оригінальних робіт. Хоча інтерес до праць Арістотеля зберігався, їх брали, не піддаючи сумніву.   Так що нові відкриття в біології були зроблені лише в епоху правління Птолемеїв в Александрії. Першим учителем медицини в Александрії був Герофіл з Халкедона, який вніс виправлення в праці Арістотеля, помістивши розум в мозок і з'єднавши нервову систему з рухом і дотиком. Герофіл також чітко розрізнив вени і артерії, зазначивши, що останні пульсують. Він проводив експерименти, перерізаючи по черзі різні вена і артерії на шиї свині.  Крім того, він розробив діагностичний метод, заснований на розрізненні типів пульсу.  Він і його сучасник Ерасистрат з Кеоса вивчали роль вен і нервів і простежували їх розташування на тілі людини.

Ерасистрат пов'язав більш складне, в порівнянні з мозком тварин, поверхневе будову людського мозку з його підвищеними інтелектуальними здібностями. Він проводив експерименти над птахами, зважуючи їх і відзначаючи втрату у вазі в період між годуваннями. Слідом за своїм учителем він вивчав пневматику і стверджував, що людська система кровоносних судин контролює вакуумами, що переносять кров по всьому тілу. Згідно фізіологічної теорії Ерасистрата, повітря надходить в тіло, потім легкі женуть його в серце, де воно перетворюється в життєву силу, яку артерії розносять по всьому тілу. Частина цієї життєвої сили досягає мозку, де трансформується в тваринний дух, який потім поширюється по нервах.  Герофіл і Ерасистрат проводили свої експерименти на ув'язнених, яких їм видавали Птолемейські царі. Вони проводили розтин на живих людях, і, «поки ті ще дихали, вивчали частини тіла, приховані природою від людського погляду, їх розташування, колір, форму, розмір, пристрій, жорсткість, м'якість, гладкість і взаємозв'язок».

Деякі античні анатомісти, начебто Лукреція, намагалися оскаржувати телеологічні погляди на життя, висунуті Арістотелем, але телеологія (а після встановлення Християнства і натуральна теологія) аж до 18-19 століть залишалася основою біологічної думки. Як сказав Ернст Майр: «Після Лукреція і Галена і до епохи Відродження в біології не було зроблено ніяких видатних відкриттів».  Ідеї Арістотеля щодо натуральної історії та медицини збереглися, але приймалися як даність.

Історична спадщина 
За час свого тривалого контакту з грецькою культурою римляни перейняли багато медичних ідеї. Реакція ранніх римлян на грецьку медицину варіювалася від ентузіазму до ворожого неприйняття, але в кінцевому рахунку вони визнали раціональність «гіппократівської» медицини. 

Це призвело до поширення грецьких медичних теорій по всій Римській Імперії, а звідти по більшій частині території Заходу. Найвпливовішим римським вченим, які ризикнули продовжити і розширити традиції «гіппократівської» школи, був Гален. На жаль, на Заході більшість матеріалів, присвячених дослідженню текстів Гіппократа і Галена, пропали за часів раннього Середньовіччя після краху Західної Римської Імперії, але традиції Гіппократа і Галена в грецькій медицині продовжували вивчатися і застосовуватися в Східної Римської Імперії (Візантії).

Після 750 року н. е. арабські, перські та андалуські вчені перевели деякі праці Галена, внаслідок чого багато традицій «гіппократівської» і «галенової» медицини були впроваджені в практику лікування. Багато мусульманських вчених намагалися розвивати цю традицію, найуспішнішим з них був Авіценна (Ібн Сіна). Починаючи з XI століття, «гіппократово-галенова» медицина почала своє повернення на Захід Римської Імперії в основному у вигляді переказів з арабського, але іноді і у вигляді грецьких оригіналів.

В епоху Ренесансу багато перекладів Галена і Гіппократа з грецького були зроблені та стали доступними у візантійських рукописах. Ще в XIII столітті авторитет Галена був настільки великий, що багато вчених намагалися включити в його теорію навіть знахідки, що суперечать їй.

Значні виправлення в роботи з анатомії Галена внесли тексти і малюнки Везалія. Але першим ударом, що похитнуло «галеновську» теорію циркуляції крові, була публічна демонстрація процесу циркуляції, проведена Вільямом Гарвея. Проте, практика кровопускання, розроблена Гіппократом і Галеном, проводилась аж до 19 століття, незважаючи на свою неефективність і ризикованість. Реальна заміна медичними традиціями Гіппократа і Галена була знайдена тільки після серії відкриттів, зроблених Луї Пастером, Робертом Кохом і іншими вченими, які довели, що хвороби викликаються не дисбалансом чотирьох темпераментів, а мікроорганізмами, такими як бактерії.

Див. також 
Медицина
Історія медицини
Натуропатія

Література 
 Connor, J. T. H. An English Language Bibliography of Classical Greek Medicine 
 Annas, Julia. Classical Greek Philosophy. In Boardman, John; Griffin, Jasper; Murray, Oswyn (ed.) The Oxford History of the Classical World. Oxford University Press: New York, 1986. 
 Barnes, Jonathan. Hellenistic Philosophy and Science. In Boardman, John; Griffin, Jasper; Murray, Oswyn (ed.) The Oxford History of the Classical World. Oxford University Press: New York, 1986. 
 Cohn-Haft, Louis. The Public Physicians of Ancient Greece, Northampton, Massachusetts, 1956.
 Guido, Majno. The Healing Hand: Man and Wound in the Ancient World, Harvard University Press, 1975.
 Guthrie, W. K. C. A History of Greek Philosophy. Volume I: The earlier Presocratics and the Pythagoreans. Cambridge University Press: New York, 1962. 
 Jones, W. H. S. Philosophy and Medicine in Ancient Greece, Johns Hopkins Press, Baltimore, 1946.
 
 Longrigg, James. Greek Rational Medicine: Philosophy and Medicine from Alcmæon to the Alexandrians, Routledge, 1993.
 Lovejoy, Arthur O. The Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea.  Harvard University Press, 1936. Reprinted by Harper & Row, , 2005 paperback: 
 Mason, Stephen F. A History of the Sciences. Collier Books: New York, 1956.
 Mayr, Ernst.  The Growth of Biological Thought: Diversity, Evolution, and Inheritance.  The Belknap Press of Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts, 1982. 
 Nutton, Vivian. The Healing Hand: Man and Wound in the Ancient World. Routledge, 2004
 Heinrich von Staden (ed. trans.). Herophilus: The Art of Medicine in Early Alexandria . Cambridge University Press, 1989. , ]
 Longrigg, James.  Greek Medicine From the Heroic to the Hellenistic Age. New York, NY, 1998.

Примітки

Посилання 

 
 Greek Medicine by the History of Medicine Division of the National Library of Medicine. 
 Ancient Greek Medicine in medicinenet.com 
 Greek Medicine by the History of Medicine Division of the National Library of Medicine. 
 Medicine in Antiquity 
 greekmedicine.net 
 Greek and Roman Medicine: An Introductory Bibliography for Graduate Students in Classics  at Ancient Medicine compiled by Lee T. Pearcy

Історія Греції
Медицина
Медицина Стародавнього світу
Стародавня Греція
Стародавній світ
Античність
Історія медицини